LNB puede hacer referencia a:
 Lax'n'Busto, grupo catalán de rock.
 Low Noise Block (conversor de reducción de ruido), dispositivo utilizado en la recepción de señales procedentes de satélites.

Además, en el baloncesto, puede referirse a:
 Liga Nacional de Básquet, máxima categoría en Argentina.
 Liga Nacional de Baloncesto de República Dominicana, máxima categoría en República Dominicana.
 Liga Nacional de Baloncesto de Francia, máxima categoría en Francia.
 Liga Nacional de Baloncesto de Venezuela, segunda liga en importancia en Venezuela (después de la LPBV).
 Liga Nacional de Básquetbol de Chile, máxima categoría en Chile.